Влади́мир Серге́евич Ивано́в:
 Иванов (Володин), Владимир Сергеевич (1896—1958) — советский актёр, народный артист РСФСР (1947), лауреат Сталинской премии (1951).
 Иванов, Владимир Сергеевич (1909—1982) — регулировщик Ленинградского объединения «Красная Заря», Герой Социалистического Труда (1966).
 Иванов, Владимир Сергеевич (1918—2000) — старший инженер-технолог Московского радиозавода, Герой Социалистического Труда (1966).
 Иванов, Владимир Сергеевич (1927—2020) — советский и российский стоматолог, профессор РМАНПО, заслуженный деятель науки РФ (1999).
 Иванов, Владимир Сергеевич (1947) — музыкант-балалаечник, заслуженный артист РСФСР (1985).
 Иванов, Владимир Сергеевич (род. 1938) — советский фехтовальщик, российский тренер.
 Иванов, Владимир Сергеевич (род. 1949) — советский конькобежец.
 Иванов, Владимир Сергеевич (род. 1991) — российский боксёр. Примечания